Ivan Pavić (rektor), rektor splitskog sveučilišta
Ivan Pavić (aktivist)
fra Ivo Pavić, franjevac i karizmatski svećenik
Ivan Pavić (crkveni pisac), najplodonosniji hrvatski crkveni pisac iz područja katehetike početkom dvadesetog stoljeća